2 miejscowości w Polsce: 
 Kotfin – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gidle 
 Kotfin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów